Tămășeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tămășeni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Tămășeni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare